Сімона Халеп виграла перший титул чемпіонки Італії після того як  Кароліна Плішкова припинила фінальну гру за рахунку 6–0, 2–1.

Софія Кенін стала другою тенісисткою з чільної п'ятірки рейтингу та чемпіонкою турніру Великого шолома, що була переможена подвійним бубликом (6–0, 6–0). Рознесла її так у другому колі  Вікторія Азаренко.

Сіяні тенісистки
Вісім тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Italian Open – Singles
Women's Singles